Зри́тель:
 Зритель — человек, наблюдающий за сценическим или экранизированным представлением, за спортивным мероприятием, и т.д.
 «Зритель» — литературный журнал, издававшийся в 1792 году Иваном Андреевичем Крыловым.
 «Зритель общественной жизни, литературы и спорта» — иллюстрированный журнал, выходивший в Москве с 1861 по 1863 год.
 «Зритель» — иллюстрированный литературный, художественный и юмористический журнал, выходивший в Москве в 1880-х годах.
 «Зритель» — сатирический журнал, выходивший в Санкт-Петербурге в 1900-х годах.
 «Зритель» — художественная группа, существовавшая в Санкт-Петербурге в 1912—1914 годах.

См. также 

 Матч без зрителей
 «Новый зритель» — журнал о театральном искусстве и кинематографе, выходивший в Москве с 1924 по 1929 год.
 «Русский зритель» — журнал истории, археологии, словесности и сравнительных костюмов, выходивший в Санкт-Петербурге с 1828 по 1830 год.
 Театр юного зрителя
 
 Наблюдатель
 Обозреватель
 Смотритель